Il toponimo Sanpetru (da San Pietro) può riferirsi a diverse località della Romania:

Sânpetru, comune del distretto di Brașov
Sânpetru de Câmpie, comune del distretto di Mureș
Sânpetru Mare, comune del distretto di Timiș